Santa Prisca martire romana, vittima delle persecuzioni dell'imperatore romano Claudio nel I secolo, celebrata dalla Chiesa cattolica il 18 gennaio;
Chiesa di Santa Prisca, chiesa romana sull'Aventino;
Titolo di Santa Prisca, titolo cardinalizio eretto nell'anno 112 ad opera di papa Evaristo in onore di santa Prisca.
 Mitreo di Santa Prisca